Гунька:

 Гунька — село на Украине
 Гунька — персонаж книг Николая Носова о Незнайке, лучший друг главного героя